Stehmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 João Renato Stehmann
 Matthias Stehmann